Вильгельм Гартвиг Безелер (; 1806—1884) — юрист и политический деятель; один из лидеров шлезвиг-гольштейнского движения в 1848—1851 гг. Старший брат Георга Безелера.

Биография 
Вильгельм Гартвиг Безелер родился 2 марта 1806 года в городе Евере.

Изучал право в Университете имени Христиана Альбрехта, а затем в Гейдельбергском университете.

По окончании юридической кафедры, Безелер поселился в Шлезвиге, где имел адвокатскую практику.

В 1844 году Вильгельм Безелер был избран от города Тондерна депутатом в шлезвигское сословное собрание, а в 1846 году стал его президентом.

В 1848 году по инициативе и под президентством Безелера было образовано временное правительство герцогств.

В марте 1849 года Вильгельм Гартвиг Безелер вступил в штатгальтерство, учрежденное в герцогствах по постановлениям германского Национального собрания, и вместе с тем был первым вице-президентом этого собрания.

Когда в 1851 году Австрия и Пруссия послали комиссаров в город Киль для умиротворения герцогств, угрожая занять их своими войсками, Безелер, не признававший такого права этих держав, вышел из штатгальтерства и удалился в Брауншвейг, где герцог обещал ему надежное убежище.

В 1861 году он поступил на прусскую государственную службу, где выполнял роль куратора Боннского университета.

Вильгельм Гартвиг Безелер, будучи преподавателем Боннского университета, скончался 2 сентября 1884 года в городе Бонне и был похоронен в Мильдштедте.

Примечания

Ссылки 

 Olaf Klose: Beseler, Wilhelm. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 2, Duncker & Humblot, Berlin 1955, S. 176 f.

Преподаватели Боннского университета
Выпускники Гейдельбергского университета
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Германии
Юристы XIX века
Политики по алфавиту
Политики Германии
Политики XIX века
Похороненные в Шлезвиг-Гольштейне
Депутаты Франкфуртского национального собрания